Théodore de Mopsueste, dit également Théodore d'Antioche (352/355-428), évêque de Mopsueste de 392 à sa mort.
 Théodore d'Antioche, patriarche d'Antioche au .
 Théodore d'Antioche, philosophe syrien du .